Ji se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Lanzhu Ji
 Qiang Ji
 Shuan Ji
 Xinxin Ji